Cuore di pietra – telenovela messicana (1985)
Cuore di pietra – romanzo di Sebastiano Vassalli
Cuore di pietra – episodio della terza stagione di Star Trek: Deep Space Nine (1995)
Cuore di pietra – episodio della terza stagione di Rizzoli & Isles (2012)
Cuore di pietra – episodio dell'unica stagione di Once Upon a Time in Wonderland (2013)
Cuore di pietra – film pornografico di Silvio Bandinelli
Cuoredipietra Famedoro – personaggio dei cartoni animati e fumetti Disney

Pagine correlate 
Heart of Stone
Hearts of Stone